

Patronymie

 Ariane Lorent est une actrice française. 
 Loïc Lorent est un romancier français.